Шелта, Shelta (экзоним), самоназвание Gammon, или the Cant, язык этнической кочевнической группы, известной как ирландские путешественники.

Название 
Название «шелта» используется лингвистами, тогда как окружающие называют этот язык просто «жаргон» (the Cant). Используются и другие названия — «болотная латынь», «шелдру», «жаргон жестянщиков» (tinker’s cant) и др.

Распространение 
Распространён как в Ирландии, так и частично в Великобритании. Часто используется как тайный язык, чтобы скрыть смысл разговоров от посторонних, хотя «тайность» языка часто преувеличивается.

Точное количество говорящих с трудом поддаётся оценке из-за подвижности носителей; справочник Ethnologue оценивает численность говорящих в 6000 человек в Ирландии и в 86000 в целом по миру.

Лингвистическая характеристика 
По своему составу шелта — смешанный язык, основанный на синтаксисе и базовой лексике ирландского и шотландского гэльского языков, однако испытавший в дальнейшем значительное влияние ирландского диалекта английского языка, который постепенно стал вытеснять кельтские элементы. В современном языке сохранилось около 2000-3000 ирландских и шотландских слов.

Лексика 
Язык содержит множество слов, производных от ирландских. Многие слова языка шелта были образованы путём перестановки частей оригинальных слов (например, gop «поцелуй» от , lackeen «девочка» от , rodas «дверь» от ) или добавлением лишних звуков (gather «отец» от ).

Относительно новый пласт лексики составляют заимствования из цыганского языка (носители шелта изначально были кельтами, и лишь позднее стали смешиваться с близкими по образу жизни цыганами): например, gadje «не-путешественник» или «kushti» «хороший». Тем не менее, путешественники не являются подлинными цыганами по происхождению, и британские цыгане сами называют ирландских путешественников словом гаджо (нецыган).

Грамматика 
Морфология и синтаксис языка шелта в своей основе — английские, характерные для ирландского диалекта. Сравнение:

Орфография 
Язык бесписьменный, стандартное правописание отсутствует. Лингвисты используют как стандартную ирландскую, так и английскую орфографию. К примеру, слово, означающее «женатый/замужний», может записываться lósped или lohsped, слово «женщина» — byohr или beoir.

Влияние на английский язык 
Некоторые слова из шелта проникли в британский английский язык. В частности, это слово «bloke», обозначающее «человек» в разговорном языке с середины XIX века, произошедшее от изменённого , «мальчик».

Тексты для сравнения

Отче наш 
Ниже представлена молитва Отче наш в записи на языке шелта XIX века и в современной версии, в сравнении с версиями на английском и ирландском языках. Версия XIX века содержит лексику высокого стиля, современная — сниженную; тем не менее, Хэнкок, из работы которого взяты данные тексты, отмечает, что в обоих случаях речь идёт о лексике, нехарактерной для разговорных ситуаций.

Примеры разговорных фраз

Примечания

Литература 
 The Secret Languages of Ireland by R. A. Stewart Macalister. Craobh Rua Books

Ссылки 
 Rosetta Project listing
 Ethnologue listing for Shelta 
 Shelta lexicon and pronunciation guide

Креольские языки
Языки Ирландии
Парацыганские языки
Кельтские языки